L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 4 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Dokić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nathalie Dechy et Meilen Tu.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
France
Tennis en France en 2002
Tennis en février 2002